En Indonésie, dans l'île de Sumatra, Kerinci peut faire référence :
au volcan Kerinci ;
au lac Kerinci ;
au kabupaten de Kerinci dans la province de Jambi ;
aux Kerinci, la population habitant cette région ;
à leur langue, le kerinci.

Kerinci